Судский:
 Судский, Богумил — чешский археолог
 Судский, Фёдор Юрьевич — князь